Säsongen 1992 var Gideonsbergs IF:s 16:e säsong i högsta serien, deras 4:e raka säsong i Damallsvenskan. De tävlade i Damallsvenskan med SM-slutspel och Svenska cupen.

Viktiga händelser
SM-final 2 mot Öxabäck tvingades flytta någon timme framåt på grund av snöfall.
Enbart de som var med i laguppställningen som startspelare och avbytare skulle föräras med guldmedaljer och Ylva Ekendahl och Lena Erixon blev långtidsskadade under hösten och skulle inte få medaljer

Susanne Hedberg värvades från Sunnanå och Helen Nilsson värvades från Sundsvall, båda hade varit med i truppen till dam-VM i Kina året innan.

Tävlingar

Svenska Cupen

1992

Matcher
Omgång 5 svenska cupen Borlänge – Gideonsbergs IF 1 – 3
Omgång 6 svenska cupen Dalhems IF – Gideonsbergs IF 0 - 2

Damallsvenskan

Ligatabell

Matcher

Slutspel

Semifinal

Gideonsberg till final med 3 – 2 sammanlagt.

SM-final

 Gideonsberg mästare  efter totalt 4–1

Spelartruppen 1992

=För slutspel finns ingen statistik i årets fotboll och VLT har inte laguppställningar för semifinaler.

Referenser

1992
Fotbollssäsongen 1992 efter lag
Fotboll i Sverige 1992